La Coppa dei Campioni 1975-1976, ventunesima edizione del torneo calcistico, vede la partecipazione di 32 squadre. Il torneo venne vinto per la terza volta consecutiva dal , che sconfisse in finale il Saint-Étienne. Grazie a questa vittoria il Bayern potrà tenersi la coppa, come già era stato per l' tre anni prima.

Risultati

Tabellone

Sedicesimi di finale
Dinamo Tirana

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 

Formazioni:

Classifica cannonieri

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1976
 Supercoppa UEFA 1976
 Coppa delle Coppe 1975-1976
 Coppa UEFA 1975-1976

Collegamenti esterni

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
Edizioni della Coppa dei Campioni